Блакитна планета (роман)